Karol Dąbrowski (lit. Karol Dombrovski; ur. 8 czerwca 1991 w Wilnie) – litewski biathlonista narodowości polskiej.

Kariera 
Uprawia biathlon od 2006. W Pucharze IBU (drugi poziom w ważności po Pucharze Świata) zadebiutował w sezonie 2008/09. W roku 2011 uzyskał swój najlepszy wynik w tych zawodach 20. miejsce. W Mistrzostwach Świata juniorów w Canmore w 2009 zajmował 32, 18 i 35. miejsce. W zawodach Pucharu Świata zadebiutował w 2009. W następnych sezonach startował regularnie. 6 grudnia 2018 zdobył pierwsze punkty do klasyfikacji indywidualnej PŚ zajmując 25. miejsce za co otrzymał 16 punktów. W klasyfikacji generalnej sezonu 2018/2019 uplasował się na 86 pozycji, najwyższej wśród biathlonistów litewskich. W następnych sezonach zajmował odpowiednio 73 i 68. miejsce. Został powołany na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2022 w Pekinie. Zadebiutował na olimpiadzie 8 lutego 2022. W biegu indywidualnym na 20 km zajął 71. miejsce oddając cztery niecelne strzały. W sobotę 12 lutego na dystansie 10 km uplasował się na 73 pozycji jednokrotnie pudłując. Trzy dni później, 15 lutego wraz z drużyną litewską zajął 14. miejsce w sztafecie 4x7,5 km. Polak z Niemenczyna oddał jeden niecelny strzał.

Osiągnięcia

Zimowe igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Przypisy

Linki zewnętrzne

Bibliografia 
 
 Profil na stronie FIS 

Litewscy biathloniści
Ludzie urodzeni w Wilnie
Polacy na Litwie
Urodzeni w 1991